Граф Франсуа Режи Лабурдонне (; ,  — , ) — французский политический деятель.

В 1792 году эмигрировал и вступил в армию принца Конде; после роспуска этого корпуса присоединился к шуанам, затем к вандейцам. Во время консульства примирился с новым порядком и занял место мэра в Анжере. После второй Реставрации был выбран в палату депутатов и стал одним из самых ярых ультра-роялистов. Его сменил М. Гернон-де-Ранвиль. Когда во главе правления встал герцог Полиньяк (1829), Лабурдонне получил портфель министра внутренних дел, но через три месяца оставил этот пост.

Примечания

Ссылки 
 

Министры внутренних дел Франции